Mokrus peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Mokrus, village de la voïvodie de Mazovie
 Mokrus, village de la voïvodie de Silésie